Superkombinacja kobiet na 43. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim została rozegrana 9 lutego 2015 roku na trasach Raptor (bieg zjazdowy) i Birds of Prey (slalom). Tytułu mistrzyni świata ze Schladming nie broniła Niemka Maria Höfl-Riesch, która zakończyła karierę sportową.

Wyniki

Bibliografia 
 

Superkombinacja kobiet